Mazama bororo is een zoogdier uit de familie van de hertachtigen (Cervidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Duarte in 1996.

Hertachtigen
IUCN-status kwetsbaar